Onderdistrict in Indonesië
 Undaan (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Kudus in de provincie Midden-Java
Plaats in Indonesië
 Undaan (Turen), een plaats in het onderdistrict Turen, regentschap Malang van de provincie Oost-Java